Stati Uniti d'America
Kearny – città della Contea di Pinal, Arizona
Kearny – città della Contea di Hudson, New Jersey